marslakók, a Mars bolygón élő vagy élt feltételezett vagy kitalált értelmes lények
 marslakók, a 20. században az Amerikai Egyesült Államokba emigrált magyar tudósok egy csoportja
 Marslakók, magyar televíziós sorozat